François Pelen (1957-), un ophtalmologiste et entrepreneur français ;
 Perrine Pelen (1960-), une skieuse alpine française.